Data kan syfta på:

 Information  – uppgifter om något, ofta men inte alltid av en samling fakta
 Rådata – insamlade data som inte har bearbetats och analyserats, utan innehåller samtliga mätvärden eller enkätsvar:
 Kvantitativ data – mätvärden, sifferuppgifter och kategoriserad information, med specificerade datatyper, exempelvis enkätsvar med slutna alternativ. Kan analyseras med statistiska metoder inom kvantitativ forskning. 
 Kvalitativ data – löpande text, studeras textkritiskt inom kvalitativ forskning
 Data (djur) – ett släkte av fjärilar
 Data (Star Trek) – en rollfigur i Star Trek: The Next Generation
Data (uppslagsverk)

Tekniskt begrepp
 Data (representation) – digital teknisk representation av såväl information (nyttodata, innehåll) som metadata (data om data), redundant data och  protokolloverhead
 Databas – en samling information
 Databashanterare – en programvara för att hantera data i en databas
 Data warehouse – en sammanställning av information från flera databaser
 Datavetenskap (datalogi) – akademiskt ämne om datorers algoritmer
 Datateknik – teknologier och akademiskt ämne för utveckling av datorers programvara och maskinvara
 Dataspelsbranschen – en svensk branschorganisation för producenter och distributörer av dator- och TV-spel
 Databrytning (datamining) – en kombination av multivariat statistisk analys och algoritmer hämtade från artificiell intelligens

Se även 
 Dator
 Registervård
 Datum (olika betydelser)